Веласкские договоры () — два договора, подписанные в городе Веласко, Техас, 14 мая 1836 года между республиками Мексика и Техас после битвы при Сан-Хасинто (21 апреля 1836 года). Положили конец Техасской революции. Подписавшиеся стороны представляли временный президент Техаса Дэвид Бернет и мексиканский генерал Антонио Лопес де Санта-Анна. Договоры намечали завершение военных действий между враждующими сторонами и предлагали первые шаги навстречу официальному признанию независимости отпавшей Республики Техас. Были подписаны открытый и секретный договоры. Договоры не были ратифицированы мексиканским правительством.

Открытый договор 
Открытый договор состоял из десяти статей и должен был быть опубликован немедленно.
 Личное обязательство Санта-Анны не браться за оружие, не потворствовать применению оружия против жителей Техаса в этой войне за независимость.
 Прекращение военных действий на море и на суше между Техасом и Мексикой.
 Мексиканские войска должны покинуть территорию Техаса, передислоцировавшись южнее Рио-Гранде (Рио-Браво-дель-Норте).
 Мексиканские войска должны воздержаться от отнимания имущества без соответствующей компенсации во время их отступления.
 Всё имущество (включая лошадей, крупный рогатый скот, чёрных рабов и т. д.), захваченное Мексикой во время войны должно быть возвращено.
 Две армии должны избегать контактов, сохраняя дистанцию в 5 лиг (примерно 25 км).
 Мексиканская армия должна отступить без промедления.
 Депеши должны быть отправлены командующим обеих армий, информирую их о содержании договора.
 Мексика должна отпустить всех техасских пленников, а Техас должен отпустить такое же количество мексиканских пленных того же ранга; все остальные пленные мексиканцы должны удерживаться Техасом.
 Санта-Анна должен быть перевезён в Веракрус, как только он сочтёт это подходящим.

Секретный договор 
Секретный договор не должен был быть опубликован до тех пор пока открытый договор не будет полностью удовлетворён.
 Личное обязательство Санта-Анны не браться за оружие, не потворствовать применению оружия против жителей Техаса в этой войне за независимость.
 Санта-Анна должен отдать приказ всем мексиканским войскам отступить из Техаса как можно скорее.
 Санта-Анна должен сделать распоряжения в Мехико, чтобы делегация Техаса была хорошо принята, улажены все разногласия и признана независимость.
 Договор о торговле, дружбе и границах должен быть подписан между Мексикой и Техасом, исходя из того, что территория Техаса не будет простираться дальше Рио-Гранде.
 Правительство Техаса должно обеспечить немедленную отправку Санта-Анны в Веракрус.
 Обе копии документа должны храниться свёрнутыми и запечатанными до завершения переговоров, затем они должны быть переданы Санта-Анне; no use to be made of it before that, unless either party fail to abide by its terms.

Несоблюдение договора Мексикой 
Хотя генерал Висенте Филисола начал вывод войск 26 мая, правительство президента Хосе Хусто Корро в Мехико решило 20 мая самоустраниться от всех обязательств, взятых Санта-Анной, пока он находился в плену. Позиция Мексики состояла в том, что Санта-Анна не имел юридических прав принимать те условия; позиция Санта-Анна — или по крайней мере, что он заявлял позднее, вернувшись в Мексику — что он подписал документы под принуждением, будучи военнопленным, а не капитулирующим генералом согласно законам ведения войны. Действительно, согласно мексиканской конституции он не имел полномочий подписывать договор, да и в любом случае договор не был ратифицирован мексиканским правительством.

Несоблюдение договора Техасом 
Санта-Анна не был отпущен в Веракрус. Он оставался военнопленным («закован в кандалы на 6 месяцев», говорил он позднее) в Веласко и позднее в Орисимбо, перед тем как был отправлен в Вашингтон, США для встречи с президентом Эндрю Джексоном (якобы для обсуждения прочного мира между Мексикой и Техасом, в котором США выступали посредником). Отплывая на американском фрегате «Пионер», гость американского флота, Санта-Анна не возвращался в Веракрус вплоть до 23 февраля 1837 года.

Итоги 
Так как условия открытого договора не были выполнены, условия секретного договора оставались неопубликованы в течение длительного времени. Несмотря на свершившуюся де-факто с середины 1836 года независимость Техаса, его последующую аннексию Соединёнными Штатами Мексика формально не признавала вплоть до договора Гуадалупе-Идальго, который завершил Американо-мексиканскую войну, произошедшую из-за этой аннексии. Договор Гуадалупе-Идальго устанавливал американо-мексиканскую границу по реке Рио-Гранде (Рио-Браво-дель-Норте).

Ссылки 
 Веласкские договоры  содержит факсимиле 
 Веласкские договоры 
 Санта-Анна в плену

1836 год
1830-е годы в Техасе
Международные договоры Мексики
Международные договоры XIX века
Техасская революция
Международные договоры о территориальных изменениях
Договоры по алфавиту
Изменение территории Мексики
Изменение территории США